Янош Тот ():
 Янош Тот (1930) — угорський кінооператор, режисер, сценарист.
 Янош Тот (1945) — угорський дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок